Аз може да се отнася за:

 Аз (местоимение), по отношение на морфологията
 Аз(ъ) е първата буква от глаголицата
 Аз (психология)
 Аз (философия)
 Аз (социология)
Aз- лично местоимение ед. ч. 1 лице.

Вижте също 
 Свръх аз
 АЗ Алкмаар
 Ас